Каласпарра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нороэсте. Занимает площадь 193 км². Население 10 178 человек (на 2019 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Покровителями города считаются святые мученики Абдон и Сеннен и .

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de Calasparra
 Recopilación de palabras y expresiones populares
  Web en la que se publican las diferentes actividades culturales del municipio
  Web del Santuario de Nª Sª de la Esperanza, en la que puede ver fotos de la ermita y el maravilloso entorno en el que se encuentra
  Web de la Feria Taurina del Arroz que se celebra la 1ª semana de Septiembre en Calasparra
  Web de los encierros de Calasparra

Муниципалитеты Мурсии
Города Мурсии